Lebesguerum kan syfta på:

 Lp-rum, ett speciellt Banachrum för funktioner (eller snarare, ekvivalensklasser)
 Standardsannolikhetsrum, ett icke-patologiskt sannolikhetsrum

Normerade rum
Sannolikhetsteori
Måtteori